Кия́шко, Кіяшко — українське прізвище. Відомі носії:

 Кияшко Андрій Іванович (1857—1917) — генерал-лейтенант, губернатор Забайкальської області.
 Кияшко Віктор Іванович (1920—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Кияшко Григорій Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Кияшко Іван Іванович (1864—1925) — історик-краєзнавець, військовий архіваріус Кубанського козацького війська.
 Кияшко Микола Никандрович — Герой Радянського Союзу.
 Кияшко (Левандовський) Михайло Степанович — козацький полководець.
 Кияшко Михайло Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Кияшко (Манджос) Семен — козацький полководець.
 Кияшко Сергій Миколайович — український політик.
 Кияшко Сергій Олександрович — український актор.
 Кияшко Фома Михайлович — генерал-майор інженерних військ (1944).

 Кияшко Галина Володимирівна — українсько-нідерландська акторка, поетеса, телеведуча, журналіст, фотомодель.
 Кияшко (Жуковцова) Ольга Володимирівна ( 1983) — українська актриса театру і кіно, учасниця телевізійного шоу «Жіночий квартал».
 Кияшко Олена Володимирівна ( 1978) — дружина українського актора та політика Володимира Зеленського.

Українські прізвища